Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego
 Stocznia Szczecińska Nowa
 Stocznia Szczecińska Porta Holding SA
 Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”
 Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi
 Stocznia Pomerania (dawniej Stocznia Remontowa „Parnica”)

Przed rokiem 1945 (niem. Stettin) 
 AG Vulcan Stettin (Vulcan-Werft, Aktien-Gesellschaft (AG) Vulcan Stettin, Stettiner Maschinenbau AG „Vulcan” )
 Stettiner Oderwerke (Möller & Halberg, Stettiner Maschinenbau-Anstalt und Schiffsbauwerft AG, Stettiner Oderwerke Maschinenfabrik und Schiffsbauwerft AG, Stettiner Oderwerke AG für Schiff- und Maschinenbau)
 Nüscke & Co. AG